Die Dunlop Srixon World Challenge 2014 war ein Damen-Tennisturnier in Toyota. Das Hallenturnier (Teppichboden) war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 16. bis 23. November 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Toyota (Aichi)